Önálló történetek: Azokat a Star Wars univerzumban játszódó történeteket tartalmazza, amik egyáltalán nem tartoznak egyik sorozathoz sem (miniseries, crossover, one-shot). Az ide tartozó képregények a Dark Horse Comics és a Marvel Comics kiadásában jelentek meg. Az önálló történetek 2975 évvel az Új remény eseménye előtt és 20 évvel az Új remény eseménye után játszódnak.

Legendák

Dark Horse Comics

Az elveszett Sith törzs: Spirál

Jedi kontra Sith

Jedi - A sötét oldal

Jedi tanács: Háborúskodás

Darth Maul

Jango Fett: Vadászidény

Jedi küldetés

Starfighter: Csontkeresztek

Grievous tábornok

Darth Maul: Halálos ítélet

Megszállottak

Vader küldetése

Árnyékvadász

Káosz folyó

Erőpróba

Valentin napi történet

A fejvadászok harca

Mara Jade: A császár keze

Jabba szalag

Jedi Akadémia: Leviatán

Frigy

Csubakka

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The New Republic Volume 1

Star Wars Epic Collection: Rise of Sith Volume 1

Star Wars Epic Collection: The Rebellion Volume 2

Star Wars Epic Collection: Rise of the Sith Volume 2

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 2

Star Wars Epic Collection: The Rebellion Volume 3

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 3

Kánon

Marvel Comics

Darth Maul: Dathomir fia

Darth Maul

Obi-Van és Anakin

Vader lezuhan

A sikolyok fellegvára

Széthasadt Birodalom

Mace Windu: A Köztársaság védelmezője

Han Solo

Lando

Leia hercegnő

Csubakka

Vader: Sötét látomások

C3PO: A fantom végtag

Phasma százados

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények